Onderstaande lijst bevat alle civil parishes op het Engelse eiland Wight, dat zowel een bestuurlijk als een ceremonieel graafschap is.

Opmerking: Wight is volledig in civil parishes onderverdeeld.